Serenies un apellido italiano, y puede referirse a:

Apellido 

 Clara Sereni (1946-2018), escritora, periodista, novelista y traductora italiana.
 Enzo Sereni (1905-1944), escritor sionista y partisano italiano, asesinado por los nazis en Dachau.
 Emilio Sereni (1907-1977), periodista y político italiano.
 Vittorio Sereni (1913-1983), escritor y poeta italiano.
 Mario Sereni (1928-), barítono italiano.
 Matteo Sereni (1975-), futbolista italiano.

Topónimo 

 Netzer Sereni, kibbutz en Israel.